Дронников — фамилия.

Известные носители:
 Дронников, Виктор Петрович (1940—2008) — русский поэт.
 Дронников, Николай Егорович (род. 1930) — русский художник, живописец и график, скульптор.

См. также 
 Андроников
 Андроник